Euterpe pode se referir a:

Euterpe, uma das nove musas da mitologia grega
Banda Euterpe Cachoeirense, de Ouro Preto, Brasil.
Banda Euterpe, cuja sede é em Portalegre, Portugal.
Corporação Musical Euterpe, de Pindamonhangaba, Brasil.
 27 Euterpe, um asteroide
 Euterpe, género botânico pertencente à família Arecaceae.

Desambiguação
Desambiguações de topônimos